Alberitz ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

 Albeřice, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště
 Malměřice, Ortsteil von Blatno u Podbořan